Dendrosporium är ett släkte av svampar. Dendrosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendrosporium